Дворцовая мечеть в Баку () — мечеть XV века, входящая в комплекс дворца Ширваншахов в Баку.

Архитектура 
План мечети — прямоугольный. Имеются большой зал, небольшая женская молельня и служебные комнаты. Северный портал, обращенный к усыпальнице ширваншахов, более торжествен, чем восточный. Последний был предназначен для обитателей дворца, проходивших по полуподземному проходу.

Интерьер 
Двусветный молельный зал покрыт куполом на сферических парусах. Михраб находится в южном торце зала. Над односветной женской молельней тоже расположено купольное завершение, уступающее размерами куполу зала и повторяя его очертания. На строгом фоне призматического объема, завершенного двумя куполами со слегка заостренными скуфьями, чётко рисуется глубоко затененный проём портала мечети.

Минарет 
Ствол минарета опоясывает надпись, вязь, которая содержит дату 845 год (1441/42). Детали сталактитов шерефе тонко промоделированы.

Галерея

Ссылки 
 Л. С. БРЕТАНИЦКИЙ, Б. В. ВЕЙМАРН. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. Искусство Азербайджана

Памятники по алфавиту
Ичери-шехер
Дворец ширваншахов